Canada
 Contea di Charlotte – contea del Nuovo Brunswick
Stati Uniti d'America
 Contea di Charlotte – contea della Florida
 Contea di Charlotte – contea della Virginia